USS Mitscher je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Mitscher (DDG-57) 
 USS Mitscher (DD-927) 
 USS Mitscher (DDG-35) 
 USS Mitscher (DL-2)

Mitscher